Hemlockspar of Tsuga is een geslacht uit de dennenfamilie Pinaceae
 Tsuga (Tochigi) , een gemeente in de prefectuur Tochigi, Japan.